Соколо́в Васи́лий Дми́триевич (23 февраля 1919, село Ивановка — 8 марта 1990, Москва) — советский писатель. Член Союза писателей СССР с 1952 г.  Участник Великой Отечественной войны. Член КПСС с 1949 года.

Биография 
Родился в селе Ивановка Липецкого уезда Тамбовской губернии, в настоящее время — Добринского района Липецкой области. Ещё в школе он начал писать стихи, очерки, печатался в районных и областных газетах. Как активного селькора его пригласили на работу в районную газету, а затем в Воронежскую областную молодежно-комсомольскую газету «Молодой коммунар». В 1939 году Василий Дмитриевич был призван в армию.

Участие в Великой Отечественной войне 
На фронтах войны с июня 1941 года, являлся литературным сотрудником отдела фронтовой жизни редакции газеты «Советский воин». В ноябре 1941 года был ранен осколком мины и находился на излечение 5 месяцев. В составе 1-й гвардейской армии принимал участие в защите Сталинграда.

Творчество 
После войны Василий Дмитриевич учился в Литературном институте им. М. Горького.

Как прозаик он начал печататься с 1945 года в альманахе «Литературный Воронеж» с рассказами и очерками о Великой Отечественной войне.

Среди его произведений:

 «Утро новой Болгарии» (1951)
 «Из фронтовых записок» (1956)
 «Сердце крылатых» (1961)
 «Войну прошедшие» (1980)
 «Равнение на знамя» (1984)

Автор романов:
 «Вторжение» (1963)
 «Крушение» (1970)
 «Избавление» (1972)

Его произведения посвящены деятельности советских военачальников, с которыми В. Д. Соколов был лично знаком: Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, М. С. Шумилов и др.

В. Д. Соколов вёл большую переписку с Г. К. Жуковым, которая впоследствии легла в основу его трилогии.

«Все пережитое в дни Московской битвы нашло отображение в моём творчестве, в том числе и в романе „Вторжение“. В этом романе я старался запечатлеть думы и боевые дела рядовых защитников столицы, раскрыть образы полководцев и особенно командующего фронтом Жукова… Книга и открыла мне дорогу к маршалу Жукову, положила начало встречам и продолжительным беседам, которые во многом помогли мне завершить непростую работу над всей трилогией, посвященной Великой Отечественной войне, — в неё вошли также романы „Крушение“ и „Избавление“. Рассказы Георгия Константиновича я, конечно же, подробно записывал во время бесед. Но кроме этих записей, я берегу как драгоценные реликвии письма маршала — доброжелательные, подробные, откровенные»

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды, (дважды)
 Орден «Знак Почёта»
медали:
 «За боевые заслуги» (04.05.1943)
 «За оборону Сталинграда»

Примечания 

Писатели СССР
Родившиеся в Добринском районе
Родившиеся в Липецком уезде
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные на Троекуровском кладбище